

Patronyme 

 Johann Georg Sulzer (1720-1779), philosophe suisse ;
 Johann Heinrich Sulzer (1735-1813), entomologiste suisse ;
 Andrée Salomon, née Sulzer, résistante française (1908-1985)
 Alexander Sulzer (1984-), joueur de hockey sur glace allemand.
 Alain Claude Sulzer, écrivain suisse, lauréat du Prix Médicis étranger 2008
 Salomon Sulzer (1804-1890), hazzan et un compositeur de musique synagogale autrichien. Il a été retenu par la postérité comme "le père de la musique synagogale moderne", et sa musique est encore chantée de nos jours dans un grand nombre de synagogues.

Autres  
 Sulzer, entreprise suisse fondée en 1834 ;
 Affaire Sulzer ;
 Rue Sulzer.
Patronyme juif